Месина може да се отнася за:

Топоними 
 Месина – град в Италия
 Месина – провинция в Италия
 „Месина“ – италиански футболен отбор 
 Месина – град в ЮАР
 Месина – село в Мозамбик

Личности 
 Антонело да Месина – италиански средновековен художник

Вижте също 
 Месински пролив